Cet article présente le bilan saison par saison de l'Union sportive madinet Oran depuis ses débuts en compétition en 1926 jusqu'à nos jours.

Bilan saison par saison 
Le tableau suivant présente les résultats de l'USM Oran dans les diverses compétitions nationales et internationales depuis la saison 1926-1927, avant et après l'indépendance de l'Algérie.

Avant l'indépendance 
Le parcours de l'USM Oran avant l'indépendance en période de l'Algérie française est le suivant :

Après l'indépendance 
Le parcours de l'USM Oran après l'indépendance de l'Algérie en 1962 est le suivant :

Mise à jour : fin de la saison 2019-2020

Légende
Pts = points; J = joués; G = gagnés; N = nuls; P = perdus; Bp = buts pour; Bc = buts contre; Diff = différence de buts; n.c. : non connu

Notes et références

Notes

Références 

USM Oran
USM Oran